13-я стрелко́вая диви́зия — воинские соединения РСФСР и СССР в Гражданской и Великой Отечественной войнах

 13-я стрелковая дивизия (РККА, 1918) — сформирована в 1918 году.
 13-я стрелковая дивизия (РККА, 1920) — сформирована в 1920 году.
 13-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1922 году.
 13-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году.

См. также 
 13-я гвардейская стрелковая дивизия — преобразована из 87-й стрелковой дивизии 2-го формирования 19 января 1942 года.
 13-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД